S11 steht für:
 S-Bahn-Linie 11 (Hamburg)
 S-Bahn-Linie 11 (Karlsruhe)
 S-Bahn-Linie 11 (Rhein-Ruhr)
 S-Bahn-Linie 11 (Salzburg)
 S-Bahn-Linie 11 (Steiermark)
 Droga ekspresowa S11, eine Schnellstraße in Polen.
 S11 (Paralympics), eine Starterklasse der Schwimmer in Paralympischen Sportarten

Abkürzung